Isis-Tempel steht für:

 Isis-Tempel (Pompeji), Tempel in Pompeji
 Tempel der Isis und des Serapis (Rom), Tempel in Rom, auch als Iseum Campense bekannt